Betrug steht für:

 umgangssprachlich für Täuschung

Strafrecht:
 Betrug (Deutschland)
 Betrug (Österreich und Liechtenstein)
 Betrug (Schweiz)
 Escroquerie, Frankreich

Werktitel:

 Betrug (1983), britisches Filmdrama von David Jones
 Betrug (2017), Dokumentation von David Spaeth

Betrüger steht für:
 Betrüger (Album), Studioalbum der deutschen Band Milliarden (2016)

Siehe auch:
 Betrügerchen (Kleidungsstück)
 Betrogen (Begriffsklärung)